Vingt-trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Jackson () :
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Jackson, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Michigan ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 le comté de Jackson, situé dans l'État du Wisconsin.

Par ailleurs, il existe une paroisse de Jackson () dans l'État de Louisiane. Note : la paroisse () est le nom de la subdivision qui, dans l'État de Louisiane, équivaut à la subdivision nommée comté () dans les autres États.